Юр'ївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні, Білорусі та Росії.

Юр'ївська сільська рада — , Смолевицький район (колишня адміністративно-територіальна одиниця)

Юр'ївська сільська рада —  Красноярський край Боготольський район
 Юр'ївська сільська рада —  Липецька область Задонський район
 Юр'ївська сільська рада —  Нижньогородська область, Гагінський район

Юр'ївська сільська рада — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Юр'ївська сільська рада — Запорізька область, Приморський район
 Юр'ївська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Юр'ївська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Юр'ївська сільська рада — Сумська область, Путивльський район

Див. також 
 Юрівська сільська рада
 Юрченківська сільська рада